Philémon Le Guyader (né Joan Jacq le  à Landerneau) est un éditeur, poète, comédien et réalisateur français.

Biographie 
Il dirige les éditions DLC entre 2003 et 2010 qui est une maison d'édition publiant des livres de poésie de fabrication artisanale à tirage limité, il fonde RAZ éditions en 2015, structure spécialisée en poésie et livres d'artistes qui publie des auteurs français et étrangers sous forme de différentes collections.

Il est le créateur en 2022 du mouvement EnKulade qui est un mouvement poétique libertaire.

Artiste de cirque jongleur, il poursuit ses activités de comédien au cinéma où il fait des apparitions dans des films tels que Stella (2008) de Sylvie Verheyde, Demain dès l'aube... (2009) de Denis Dercourt, L'Armée du crime (2009) de Robert Guédiguian  ou encore Rester vertical (2016) d'Alain Guiraudie, partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2016.

Publications

Ouvrages 
 
 
 
La mort à la con des poètes à la con (poésie), Feuillets, Ed. Con, 2015
Stade Brestois - RC Lens 1979 (Le monde des Villes, Brest) (poème/peinture) avec André Jolivet, Voltije éditions Ltd, 2016
Bienvenue à DZ (poème/dessin) avec Brigitte Mouchel, RAZ éditions « coll POV », 2016
 
 
 Le festival de cinéma, Róisín Dubh éditions, 2018
 Joue Maestro (poème/gravure) avec Helena Gath, RAZ éditions, « coll GLG », 2019
 .
Cafés de la pleine lune (poésie), Éditions QazaQ, réédition numérique, 2021 (lire en ligne ).
Novembre à Prague (poésie), Editions QazaQ, réédition numérique, 2021 (lire en ligne).
Neige (poèmes/gravures) avec Helena Gath, RAZ éditions, « coll GLG », 2021
La Crevie (poèmes/dessins) avec Jacques Cauda, RAZ éditions « coll POV », 2022

Revues 

 Parution dans les revues Nouveaux Délits, Microbe (Belgique), Hopala !, Danger Poésie, Traction-Brabant, La Piraña (Mexique), Les Cosaques des Frontières, Les Citadelles.

Réalisateur 

 Les derniers instants de Didier Pironi, court métrage (2022).

Liens externes 
 
 Site de RAZ Éditions
 Article à propos de RAZ Éditions
Article sur la parution de Kikuo Takano
https://www.imdb.com/name/nm8396679/
https://www.unidivers.fr/rennes-helena-gath-philemon-le-guyader/
https://www.letelegramme.fr/finistere/douarnenez/roberto-cedron-l-hommage-de-ses-amis-poetes-21-05-2019-12289109.php

Acteur français de cinéma
Poète français du XXIe siècle
Éditeur français
Naissance en juin 1971
Naissance à Landerneau